Серена Уильямс вернула себе титул после годичной паузы.

Прошлогодняя чемпионка — Мария Шарапова — защищала свой титул, но уступила в четвёртом раунде.

Общая информация 
После трёх титулов подряд Жюстин Энен в 2005-07 годах, следующие восемь сезонов ни одна из теннисисток не смогла хотя бы раз защитить свою победу на турнире.

Чехия и Чехословакия смогли провести свою представительницу в титульный матч впервые с 1981 года.

Посев 

  'Серена Уильямс (Титул)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Симона Халеп (Второй раунд)
  Петра Квитова (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Эжени Бушар (Первый раунд)
  Ана Иванович (Полуфинал)
  Карла Суарес Наварро (Третий раунд)
  Екатерина Макарова (Четвёртый раунд)
  Андреа Петкович (Третий раунд)
  Анжелика Кербер (Третий раунд)
  Каролина Плишкова (Второй раунд)
  Луция Шафаржова (Финал)
  Агнешка Радваньская (Первый раунд)
  Винус Уильямс (Первый раунд)
  Мэдисон Киз (Третий раунд)

<ol start="17">
 Сара Эррани ''(Четвертьфинал)
 Светлана Кузнецова ''(Второй раунд)
 Элина Свитолина ''(Четвертьфинал)
 Сабина Лисицки ''(Третий раунд)
 Гарбинье Мугуруса ''(Четвертьфинал)
 Барбора Стрыцова ''(Первый раунд)
 Тимея Бачински ''(Полуфинал)
 Пэн Шуай (Первый раунд, отказ)
 Елена Янкович ''(Первый раунд)
 Саманта Стосур ''(Третий раунд)
 Виктория Азаренко ''(Третий раунд)
 Флавия Пеннетта ''(Четвёртый раунд)
 Ализе Корне ''(Четвёртый раунд)
 Ирина-Камелия Бегу ''(Третий раунд)
 Каролин Гарсия ''(Первый раунд)
 Зарина Дияс (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Луиза Чирико (Первый раунд)
  Манон Арканжоли (Первый раунд)
  Осеан Додан (Первый раунд)
  Ализе Лим (Первый раунд)
  Виржини Раззано (Второй раунд, отказ)

<ol start="6">
  Фиона Ферро ''(Первый раунд)
  Амандин Эсс (Второй раунд)
<li>  Матильда Юханссон (Первый раунд)
  Бетани Маттек-Сандс (Первый раунд, PR)

 Победители квалификационного отбора 

  Маргарита Гаспарян (Первый раунд)
  Андреа Главачкова (Первый раунд)
  Алекса Глатч (Первый раунд)
  Лурдес Домингес Лино (Второй раунд)
  Паула Каня (Второй раунд)
  Сесиль Каратанчева (Второй раунд)

<ol start="7">
<li> Йоханна Конта (Первый раунд)
<li> Петра Мартич (Первый раунд)
<li> Тельяна Перейра (Второй раунд)
<li> Дина Пфиценмайер (Первый раунд)
<li> Оливия Роговска (Первый раунд)
<li> Вероника Сепеде Роиг (Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Катерина Козлова

<ol start="2">
<li> Доминика Цибулкова

 Список спортсменок, снявшихся по ходу турнира 

  Пэн Шуай (Первый раунд)
  Дарья Гаврилова (Второй раунд)

<ol start="3">
<li> Виржини Раззано (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые